Gustav Ludwig Wilhelm Hinrichs kan syfta på:

* Gustav Ludwig Wilhelm Hinrichs (1850-1942), tyskfödd amerikansk dirigent och kompositör
 Gustav Ludwig Wilhelm Hinrichs (1851-1886), tysk klassisk filolog